Hamilton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Buchanan-Hamilton
 K.G.A. Hamilton
 Steven W. Hamilton
 William Hamilton